Lucio Marcio puede referirse a los siguientes personas de la Antigua Roma:

 Lucio Marcio (duoviro).— Duumvir de Fidenas.
 Lucio Marcio (équite).— Équite del 
 Lucio Marcio Avito.— Militar del siglo I.
 Lucio Marcio Céler Calpurnio Longo.— Cónsul suffectus alrededor del año 138 a. C.
 Lucio Marcio Censorino (cónsul 149 a. C.).— Cónsul en el año 149 a. C.
 Lucio Marcio Censorino (cónsul 39 a. C.).— Cónsul en el año 39 a. C.
 Lucio Marcio Censorino (monetalis).— Triunviro de la moneda en el año 82 a. C.
 Lucio Marcio Filipo (cónsul 91 a. C.).— Cónsul en el año 91 a. C.
 Lucio Marcio Filipo (cónsul 56 a. C.).— Cónsul en el año 56 a. C.
 Lucio Marcio Filipo (cónsul 38 a. C.).— Cónsul suffectus en el año 38 a. C.
 Lucio Marcio Filipo (monetalis).— Triunviro de la moneda a finales del 
 Lucio Marcio Fígulo (almirante).— Praefectus classis.
 Lucio Marcio Optato.— Edil en Tarraco.
 Lucio Marcio Séptimo.— Centurión durante la segunda guerra púnica.
 Lucio Marcio Víctor.— Magistrado de Tupusuctu.